Мирный () — посёлок в составе Сидоровичского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 

 2010 год — 229 человек

См. также 
Сидоровичский сельсовет
Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района